Mateusz Żarczyński (ur. 30 września 1990 w Bielawie) – polski trener siatkarski. 

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej.

Przebieg kariery

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 profil volleybox.net 
 profil cev.eu 
 profil www-old.cev.eu 
 profil 1.bundesliga.vfb-suhl.de 

Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Bielawie